Toribio – forma spagnola del nome proprio di persona maschile Turibio
Toribío – comune della Colombia